Gebäude- und Wohnungsregister steht für:
* Gebäude- und Wohnungsregister (Österreich), amtliches Verzeichnis von Daten zu Grundstücken, Gebäuden, Wohnungen
 Gebäude- und Wohnungsregister (Schweiz), das eidgenössische Verzeichnis der Gebäude mit Wohnnutzung und der Wohnungen